Palanti è un cognome italiano.

Diffusione
Il cognome Palanti è diffuso prevalentemente in Toscana e in modo minore in Lombardia. Ha la sua massima concentrazione nei pressi di Firenze. In Lombardia ha un ramo familiare con origini nel cremonese con estensioni a Milano, Brescia e Roma.

Etimologia
Il cognome Palanti deriva dal greco Pallas/Pallade.

Storia
Il ramo lombardo della famiglia ha origini, documentate da fonti comunali e parrocchiali, risalenti al XVIII secolo nei pressi di Casalbuttano.

Biografie
 Giuseppe Palanti, pittore italiano.
 Mario Palanti, architetto italiano.
 Riccardo Palanti, pittore italiano.
 Giancarlo Palanti, architetto italiano.
 Giuseppe Enzo Palanti, compositore italiano.

Bibliografia
Giovanni Triacchini, Genealogie casalbuttanesi, pubblicazione per il giubileo AVIS di Casalbuttano, 1996

Voci correlate
 Palandomus
 Civico Mausoleo Palanti

Altri progetti 

Cognomi italiani
Famiglie lombarde
Famiglie toscane